Алкмин () — португальская фамилия. Известные носители:
 Алкмин, Жералду (род. 1952) — бразильский политик, вице-президент Бразилии (с 2023).
 Алкмин, Жозе Мария (1901—1974) — бразильский политик, вице-президент (1964—1967)